Parnow ist der Familienname folgender Personen: 
 Jeremei Iudowitsch Parnow (1935–2009), russischer Schriftsteller

Parnow bezeichnet:
 Parnow, ehemals im Kreis Köslin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Parnowo

Siehe auch:
 Parnov